Dit is een pagina over het Nederlands voetbalelftal voor mannen in het kalenderjaar 2021.

Wedstrijden 
Het voetbaljaar 2021 stond voor Oranje in het teken van het EK 2020, die verzet werd naar de zomer van 2021 in verband met de coronapandemie. Daarnaast werd in maart ook al de eerste wedstrijd gespeeld voor de kwalificatie voor het WK 2022.

Maart

Juni

EK 2020

September

Oktober

November

Statistieken 
Bijgewerkt tot en met 16 november 2021

Legenda

 *Behoorde oorspronkelijk tot de definitieve selectie voor het EK 2020, maar viel alsnog af door een coronabesmetting.
 **Door een coronabesmetting van Jasper Cillessen werd Bizot op 1 juni 2021 alsnog toegevoegd aan de definitieve selectie voor het EK 2020.
 ***Behoorde oorspronkelijk tot de definitieve selectie voor het EK 2020, maar viel alsnog af door een blessure.

Nederland
Nederland